Nový hrad či Nový Hrad je označení těchto objektů:
 Nový hrad (okres Blansko) – zřícenina hradu mezi Adamovem, Olomučany a Blanskem v okrese Blansko
 Nový hrad (okres Břeclav) – zřícenina hradu nad obcí Horní Věstonice v okrese Břeclav
 Nový hrad (Jimlín) – bývalý hrad přestavěný na zámek v okrese Louny
 Nový hrad u Kunratic – zřícenína hradu na ostrožně obtékané Kunratickým potokem v pražské městské části Kunratice
 Nový hrad (okres Rychnov nad Kněžnou) – sporé zbytky zřícenin hradu nalézající se od Rychnova nad Kněžnou nad zátočinou říčky Bělé v okrese Rychnov nad Kněžnou
 Nový hrad (okres Šumperk) – zřícenina hradu u obce Hanušovice v okrese Šumperk
 Nový hrad (okres Třebíč) – též Sedlecký hrad, pozůstatky zříceniny nad řekou Oslavou

Související články 
 Nový hrádek